Ao longo de sua história, diveros Futebolistas importantes jogaram pelo Cruzeiro Esporte Clube.

Entre os maiores ídolos da história do clube, podem ser citados Dirceu Lopes, Joãozinho, Nelinho, Palhinha, Perfumo, Piazza, Raul, Sorín, Tostão e Zé Carlos. Ronaldo Nazário, o fenômeno, também se destacou pelo clube, antes de ser vendido para o futebol europeu.

Jogadores

Artilharia

Por ano

1991

Supercopa

1997

Libertadores

2003

Campeonato Brasileiro

2008

Campeonato Mineiro

2004

Campeonato Mineiro

2013

Campeonato Brasileiro

2017 

Última atualização feita em 29 de maio de 2017.

Sub20 

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador emprestado
 : Jogador lesionado/contundido
 : Jogador suspenso
 +: Jogador sem condições (físicas ou jurídicas) de atuar
 : Jogador a serviço da Seleção Brasileira Sub-20

Transferências em 2017 
 Legenda
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores promovidos ou que queimaram idade do sub-20
 : Jogadores emprestados pelo Cruzeiro
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores que foram dispensados antes do fim do contrato

Comissão técnica 
Comissão técnica da categoria sub-20 do Cruzeiro Esporte Clube.

Diretoria de Base 
Diretoria de Base do Cruzeiro Esporte Clube.

2019 
Masculino
 Última atualização feita em 19 de julho de 2019.
 Legenda
 : Capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa (Jogador da base)
 : Seleção Argentina
 : Seleção Brasileira
 : Seleção Colombiana

Transferências em 2019 
 Legenda
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores promovidos ou que queimaram idade do sub-20
 : Jogadores emprestados pelo Cruzeiro
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores que foram dispensados antes do fim do contrato 

 Feminino
 Última atualização feita em 23 de julho de 2019.

Departamento de futebol 
Departamento de futebol do Cruzeiro Esporte Clube.

Cruzeiro
Listas do Cruzeiro Esporte Clube